Het ATP-toernooi van Las Vegas 2008 (met de officiële naam Tennis Channel Open 2008) werd van 3 tot en met 9 maart gespeeld.
Er werd gespeeld op de hardcourt banen van de The Amanda & Stacy Darling Memorial Tennis Center in de Amerikaanse plaats Las Vegas.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Las Vegas
ATP-toernooi van Las Vegas